Qassialik bezeichnet:
 Qassialik (Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qassialik (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassialik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland